Imola – comune italiano nella città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna
 Imola – comune ungherese nella provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén
 Imola – centro abitato statunitense nella Contea di Napa, in California